Beals Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beals Hill (Montana)
 Beals Hill (New York)

Siehe auch:
 Beal Hill